

Persone 
Gertrud Rask (1673-1735), missionaria norvegese
Grethe Rask (1930-1977), medico danese
Helene Rask (1980), modella norvegese
Märt Rask (1950), politico estone
Mikkel Rask (1983), calciatore danese
Ola Rask (1944), politico svedese
Rasmus Christian Rask (1787-1832), linguista danese
Rune Rask (1977), produttore musicale danese
Svend Aage Rask (1935), calciatore danese
Tuukka Rask (1987), hockeista su ghiaccio finlandese

Navi 
KNM Rask, nave della Regia marina norvegese (1887)
KNM Rask (P983), nave della Regia marina norvegese (1970)